Taurignan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Taurignan-Castet, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Taurignan-Vieux, departementet Ariège i regionen Occitanien,